Silec ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Silec, Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schülzen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Silec (See), Binnensee im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schülzer See, Kreis Rastenburg, Ostpreußen

Siehe auch:
Silecki Folwark